Чёрные вдовы:

 Чёрные вдовы — род ядовитых пауков.
 Чеченские террористки — «Чёрные вдовы»

См. также 
 Чёрная вдова (значения)